Ostrzew – roślina z rodziny ciborowatych
 Ostrzew – pień drzewa z ociosanymi gałęziami, używany jako drabina, stojak na siano, przeszkoda lub mobilium herbowe
 Ostrzew – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich.